Trzęsienia ziemi w Lombok – seria trzęsień ziemi, która miała miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku, na wyspie Lombok w Indonezji. Epicentrum znajdowało się w głębi lądu, w pobliżu Loloan Village w północnej części wyspy Lombok. Wstrząsy odnotowano na całej wyspie, podczas gdy silne trzęsienie odnotowano na sąsiednich wyspach Bali i Sumbawa. W następstwie trzęsień ziemi zginęło łącznie 597 osób, a niemal 1900 zostało rannych.

Płyta tektoniczna 
Indonezja leży na pacyficznym pierścieniu ognia, obszarze o znacznej aktywności wulkanicznej i tektonicznej. Lombok leży na zbieżnej granicy między płytką australijską a płytką sundajską.

Trzęsienia ziemi 
Wstrząs z 29 lipca miał siłę 6,4 stopni i nawiedził wyspę w godzinach rannych. W jego wyniku zginęło 20 osób, a ponad 400 zostało rannych.

Trzęsienie ziemi z 5 sierpnia miało miejsce o 19:46 czasu lokalnego, na głębokości 31,0 km. Trzęsienie było odczuwane na wyspie Sumbawa na wschodzie. Indonezyjska Agencja ds. Meteorologii, Klimatologii i Geofizyki (BMKG) stwierdziła, że epicentrum trzęsienia znajdowało się w głębi lądu, na północnych zboczach wulkanu Rinjani. Trzęsienie ziemi przerwało ministerialną radę bezpieczeństwa, która odbyła się w Mataram, w której uczestniczyli ministrowie: indonezyjscy Yasonna Laoly i Wiranto, australijski Peter Dutton i singapurski K. Shanmugam. Natychmiast po trzęsieniu ziemi wielu mieszkańców ewakuowało się do lokalnych meczetów w obawie przed skutkami wstrząsów.

Tsunami 
Po trzęsieniu ziemi z 5 sierpnia, BMKG wydało ostrzeżenie przed tsunami dla północnego wybrzeża Lombok. Fale tsunami o maksymalnej wysokości 50 cm  uderzyły w trzech miejscach  a ostrzeżenie zostało później cofnięte.

Przypisy 

Trzęsienia ziemi w Indonezji
Trzęsienia ziemi w 2018
Trzęsienia
Trzęsienia

en:August 2018 Lombok earthquake
en:July 2018 Lombok earthquake